Pimpinella genevensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Pimpinella genevensis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
genevensis